Il doppio del torneo di tennis Nice Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martín García e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Martín García /  Sebastián Prieto (Campioni)

 Tomáš Anzari /  Óscar Ortiz (primo turno)
 Saša Hiršzon /  Dinu Pescariu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nice Challenger 1999